AEGON Championships 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON Championships rozgrywany w dniach 6–13 czerwca 2011 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród 627 700 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Anglii